Кикладская цивилизация — археологическая культура бронзового века, распространённая в 3—2 тысячелетиях до н. э. на островах Киклады. Первые поселения человека на островах относятся ко времени среднего (Мавроспилия на Миконосе) и позднего неолита (Салиагос между Паросом и Андипаросом), то есть к 5—4 тысячелетиям до н. э. В это время на острове Милос стал добываться обсидиан, который затем получил распространение (путём обмена) во всём Восточном Средиземноморье.

История 
Расцвет Кикладской цивилизации относится к раннему бронзовому веку. Возникли поселения, укреплённые стенами с башнями (Кастри на Сиросе). Погребения совершались в каменных ящиках — цистах, затем в купольных гробницах. Известны медные и серебряные украшения, орудия труда и оружие. Керамика (амфоры, кувшины, пиксиды с нарезной, вырезной и штампованной орнаментацией) имеет различный характер в разных хронологических группах. Замечательны статуэтки и статуи из мрамора, изображающие воинов, музыкантов, женщин с детьми. В конце 3-го тысячелетия до н. э. появляются первые поселения городского типа (Филакопи). Во 2-м тысячелетии до н. э. Кикладская цивилизация испытывает сильное влияние со стороны минойской цивилизации и элладской цивилизации. Керамика (пифосы, кувшины) характеризуется матовой росписью. После 1400 до н. э. широко распространилась позднемикенская керамика, и Кикладская цивилизация потеряла свою самостоятельность.

Самоназвание жителей Киклад неизвестно; Геродот называет их лелегами. Народ лелеги упоминается и другими греческими источниками, которые говорят об их порабощении и последующей ассимиляции карийцами.

Археологи отмечают сходство кикладской цивилизации с другими цивилизациями Средиземноморья бронзового века. В частности, вал близ Халандриани (остров Сирос, около 2400—2200 гг. до н. э.) по конструктивным особенностям весьма близок валу в Вила-Нова-де-Сан-Педру.

Хронология

Палеогенетика 
У раннекикладского образца Kou01 (Koufonisi, ранний бронзовый век, 2464–2349 годы до н. э.) определили митохондриальную гаплогрупу K1a2c и Y-хромосомную гаплогруппу J2a-M410, у образца Kou03 (2832–2578 годы до н. э.) определили митохондриальную гаплогрупу K1a.

Литература 
 Чайлд Г. У истоков европейской цивилизации, пер. с англ., М., 1952.
 Schachermeyr F., Die ältesten Kulturen Griechenlands, Stuttg., [1955].

Примечания

См. также 
 Кикладские идолы

Ссылки 

 Киклады 
 Ю. В. Андреев. Островные поселения Эгейского мира в эпоху бронзы 

 *